Francesco Novati (Cremona 1859 – Sanremo 1915) filologo italiano
Pietro Calchi Novati (Milano 1868 – Lodi 1952) vescovo italiano